Rödvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rödvattnet, Småland, sjö i Vaggeryds kommun,  (11,3 ha)
Rödvattnet, Värmland, sjö i Arvika kommun,  (26,2 ha)
Östra Rödvattnet, sjö i Arvika kommun,  (19,6 ha)
Rödvattnet, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (54,4 ha)
Lill-Rödvattnet, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (10,5 ha)
Rödvattnet, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (19,8 ha)
Stor-Rödvattnet, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (29,1 ha)

Se även
Rödvatten, sjö i Lilla Edets kommun och Stenungsunds kommun,  (74,7 ha)
Rödvattensjön, sjö i Örnsköldsviks kommun, vid vilken byn Rödvattnet, Örnsköldsviks kommun är belägen,  (42,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn